Аматлан де лос Рејес има више значења:

 Аматлан де лос Рејес (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Аматлан де лос Рејес (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматлан де лос Рејес (Аматлан де лос Рејес, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику